Pamelina is een geslacht van uitgestorven basale kuehneosauriden, bekend van de rotsen uit het Vroeg-Trias (Olenekien) van Czatkowice 1, Polen. Het werd voor het eerst benoemd door Susan E. Evans in 2009 en de typesoort is Pamelina polonica. De geslachtsnaam eert Pamela L. Robinson die het eerste fossiele materiaal van Kuehnosaurus in het VK ontdekte. De soortaanduiding verwijst naar Polen. Het holotype is ZPAL RV/1036, een voorste linkerbovenkaaksbeen. Het is het oudst bekende lid van Kuehneosauridae. De wervels hebben kenmerken die passen bij zweefvluchten.

Fylogenie 
Cladogram volgens Evans (2009):

Uitgestorven reptielen